Алгодан-ди-Жандаира ()  —  муниципалитет в Бразилии, входит в штат Параиба. Составная часть мезорегиона Сельскохозяйственный район штата Параиба. Входит в экономико-статистический  микрорегион Куриматау-Осидентал. Население составляет 2385 человек на 2006 год. Занимает площадь 220,246 км². Плотность населения — 10,8 чел./км².

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 5.672.102,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 2.461,85 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,552 (данные: Программа развития ООН).

Муниципалитеты штата Параиба